Sun Is Up steht für:

 Sun Is Up (Inna-Lied), Lied der Sängerin Inna (2011)
 Sun Is Up (R.I.O.-Lied), Lied des DJ-Duos R.I.O. in Zusammenarbeit mit U-Jean (2015)